Хаммерсмит () — станция Лондонского метро линии «Хаммерсмит-энд-Сити» () и Кольцевой располагается в районе Хаммерсмит округа Хаммерсмит и Фулем. Станция располагается во второй тарифной зоне и является конечной для поездов, следующих по обеим линиям.

В нескольких минутах ходьбы на противоположной стороне торгового комплекса Хаммерсмит Бродвей расположена другая станция с таким же названием, принимающая поезда линий «Пикадилли» и «Дистрикт».

История станции 
Нынешняя станция расположена на улице Бидон-роуд и принимает пассажиров с 1 декабря 1868 года. Первоначальная станция располагалась немного севернее и была открыта 13 июня 1864 года после пуска ветки метро от станции «Паддингтон».

С 1877 года от станции «Хаммерсмит» до станции «Ричмонд» ходили поезда компании Metropolitan Railway. Сообщение с Ричмондом осуществлялось по линиям, принадлежавшим компании London and South Western Railway, через проходившее к северу от нынешней станции ответвление на Ричмонд через станцию «Гроув-роуд». Поезда проходили по путепроводу, проложенному до станции «Рэйвенскорт-парк». Сохранившаяся часть данного путепровода и сегодня видна из окна проходящих по линиям Пикадилли и Дистрикт поездов, идущих в направлении станции «Рэйвенскорт-парк». Отрезок пути, соединяющий станцию «Хаммерсмит» линии Метрополитэн и ветку на Ричмонд, был закрыт 31 декабря 1906 года после введения на линии поездов на электрической тяге.

Примечания

Ссылки 
 Фотографии станции из архива Лондонского музея транспорта

Станции Лондонского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1864 году
Линия метрополитена Хаммерсмит-энд-Сити
Кольцевая линия Лондонского метрополитена